Битва при Форт-Генри () — речное сражение, состоявшееся 6 февраля 1862 года в ходе Гражданской войны в США. Это была первая важная победа Союза и генерала Улисса Гранта на Западном театре военных действий.

Предыстория

Сражение 
4 и 5 февраля Грант высадил два подразделения к северу от форта Генри на реке Теннесси (хотя это название в то время ещё не использовалось, войска под командованием Гранта стали ядром успешной Армии Теннесси Союза). Его планом было двигаться на форт 6 февраля, в то время как он был в настоящее время атакован флотом канонерских лодок Союза под командованием флагмана Эндрю Фута. Сочетание эффективной работы корабельной артиллерии северян и неудачного расположения форта, в это время года почти полностью затопленного поднявшимися водами реки, вынудили командира его гарнизона, бригадного генерала Ллойда Тилмана, капитулировать перед Футом перед прибытием армии Гранта.

Последствия 
Капитуляция Форт-Генри открыла реку Теннесси для передвижения кораблей Союза до бывшей границы Алабамы, что было продемонстрировано рейдом деревянных кораблей 6-12 февраля. Они уничтожили корабельные и железнодорожные мосты Конфедерации вниз по реке. Армия Гранта продолжила сухопутное наступление на 12 миль (19 км) до битвы при Форт-Донельсон.

Ссылки 
 

Сражения Гражданской войны в США
Морские сражения США
Сражения по алфавиту
Сражения 1862 года
События 6 февраля
Февраль 1862 года